Бадран — фамилия.
 Бадран, Аднан (род. 1935) — с 7 апреля 2005 года по 28 ноября 2005 года премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства.
 Бадран, Мудар (род. 1934) — премьер-министр Иордании.
 Бадран, Павел Терентьевич (1926—2007) — первый секретарь Красноармейского райкома КПСС, Герой СоцТруда.

См. также 
 Шамс эд-Дин Бадран